HMS „Acasta” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy (w tym dwa nieukończone), pochodząca od Akaste, postaci z mitologii greckiej:
 HMS „Acasta” – 40-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) zwodowana w 1797 roku, rozebrana w 1821 roku
 HMS „Acasta” – nieukończona fregata budowana w latach 1861–1863
 HMS „Acasta” – niszczyciel typu Acasta zwodowany w 1912 roku, sprzedany w 1921 roku
 HMS „Acasta” (H09) – niszczyciel typu A zwodowany w 1929 roku, zatopiony przez niemieckie pancerniki w 1940 roku
 HMS „Acasta” (P452) – planowany okręt podwodny typu Amphion, z którego budowy zrezygnowano w 1945 roku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów